Тропа́рь () в православной церкви — одно из кратких молитвенных песнопений, в котором раскрывается сущность праздника, прославляется и призывается на помощь священное лицо. В широком смысле — понятие, включающее в себя разнообразные (но, как правило, небольшие) формы гимнографии.

Происхождение и значение термина 
В отношении этимологии термина нет полной ясности, однако:
 Значение этого слова у древних эллинов объяснялось как «лад, пение». Все их напевы — миксолидийский, лидикийский и другие, назывались тропарями;
 Большинство лингвистов склоняется ко мнению, что он образован от  — обращать, кружить (сравн. Тропический круг). Круг у древнегреческих философов считался идеальной законченной формой, в том числе и молитвенной;
 Слово тропарь могло появиться от искажения  — «строфа», имеющего то же самое смысловое значение поворот, периодически повторяющийся в группе стихов (строф), объединённых каким-либо признаком. Поэтому в греческих богослужебных книгах термином «τροπάριον» обозначаются тропари канонов, а также могут называться стихиры, и только отпустительный тропарь называется «ἀπολυτίκιον»;
 Возможно, от  — победный знак, трофей; в таком случае его смысл: прославить победу мученика над язычеством, преподобного — над страстями, или Самого Спасителя — над смертью;
 Не исключена связь этого слова с  — образец, способ пения.

История 
Исторически тропарь был исходным элементом православной гимнографии; первоначально — краткий припев к определённым местам литургического песнопения; был введён в IV веке, вытеснив теософические гимны I—III веков, не удержанные Церковью, как своеобразный музыкально-поэтический комментарий к священному тексту, словесная икона события Священной истории или празднуемого святого. Возникнув на смешанной почве греческой и ближневосточной культуры, уже к V веку эволюционировал в особый текстомузыкальный жанр.

Ритмическая проза ранних тропарей переросла в стихи, метрика которых с распадом античной просодии и под влиянием семитической поэзии (особенно св. Ефре́ма Си́рина) стала опираться на словесное ударение.

Значительная часть тропарей входила в единый комплекс песнопений тропарно-стихирного типа, предположительно сложившийся к VII веку и носивший название Трополо́гий (), который впоследствии распался на:
 Октоих (богослужебные тексты седмичного круга),
 Минею (тексты неподвижного годового круга богослужений) и
 Триодь (тексты подвижного — пасхального круга).

Позже появился другой богослужебный сборник тропарей — «Тропарио́н», приспособленный для пения на многолюдных клиросах.

Виды тропарей

Отпустительный тропарь 
Отпустительный тропарь в каждом богослужении, обычно, только один, и его часто обозначают как тропарь праздника или тропарь святого. Он имеет самостоятельную тропарную мелодию на один из 8-ми вариантов гласов. Тропарные мелодии распространяются на предваряющие этот тропарь 4-кратно повторяемые утренние и молебные диаконские возглашения (из ): «Бог Госпо́дь и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне» (или «Аллилу́иа») со стихами, а также на Богородичны, прикрепляемые к отпустительным тропарям через «Слава.: И ныне.:».

В узком значении богослужебного обихода Русской православной церкви термин Тропарь в основном используется в значении тропаря отпустительного, то есть отдельного краткого молитвенного песнопения, прославляющего данный праздник, святого или явление иконы, пое́мого/читаемого перед отпустом в конце некоторых богослужений суточного круга:
 В первый раз отпустительный тропарь звучит на вседневной (в великие праздники — на малой) вечерне после «Ныне отпущаеши…» и «Трисвятого» по «Отче наш…». На великой вечерне от также поётся (от одного до трёх раз), но в воскресные дни заменяется троекратным пением тропаря вечерни «Богородице Дево, радуйся…». Этим же песнопением (вместе со следующими за ним тремя другими) отпустительный тропарь заменяется и на аллилуйных богослужениях в будние дни многодневных постов с сотворением трёх земных поклонов. Поэтому отпустительный тропарь пишется/печатается в конце вечерни с выделением большой самой первой его буквы.
 В конце первой части великого повечерия после исповедания веры и «Трисвятого» по «Отче наш…» на Рождество Христово  и на Богоявление торжественно поётся тот же самый отпустительный тропарь, что уже пелся в этот день на славлении перед отпустом Литургии сочельника. На малом повечерии отпустительный тропарь также повторяется.
 На вседневной полунощнице из отпустительных тропарей используются заупокойные тропари суббот второй, третьей и четвёртой седмиц Великого поста: «Помяни́, Го́споди, я́ко благ, рабы Твоя́…», и субботы мясопустной: «Глубино́ю му́дрости человеколю́бно вся́ стро́яй…».
 На утрене отпустительный тропарь является первым изменяемым песнопением. Обычно после 4-кратного «Бог Госпо́дь…» этот тропарь поётся дважды, после чего «Слава.: И ныне.:» с Богородичным из третьего или четвёртого приложений Минеи. В конце утрени (после Трисвятого) этот же тропарь снова поётся (почти всегда с Богородичным). Однако воскресный тропарь 1-го, 3-го, 5-го и 7-го гласов заменяется на отпустительный тропарь «Дне́сь спасе́ние ми́ру бы́сть…», а воскресный тропарь 2-го, 4-го, 6-го и 8-го гласов — на «Воскре́с из гро́ба и у́зы растерза́л еси́ а́да…».
 На обычных часах отпустительный тропарь читается после трёх псалмов на «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». Если на какой-либо день пришлось сразу два праздника, то сначала читается тропарь большего праздника, → затем «Слава…», → тропарь меньшего праздника, → «И ныне», → Богородичен данного часа и его продолжение. Если случилось три церковных праздника в один день, то отпустительные тропари (и кондаки) на часах чередуются.
 На Литургии оглашенных после входа с Евангелием могут петься сразу несколько отпустительных тропарей: праздника (на Вход Господень в Иерусалим поётся оба тропаря праздника), храма, дня седмицы (в четверг два тропаря), рядового святого (часто бывает два святых, каждый со своим тропарём), заупокойный. В конце Литургии верных тропарь Пасхи «Христо́с воскре́се из ме́ртвых…» может петься многократно. После Литургии в великие праздники совершается славле́ние с пением отпустительного тропаря.
 На молебнах количество отпустительных тропарей может достигать нескольких десятков: Господу благодарственный, о болящих, о путешествующих, об учащихся…, Владимирской иконе Божией Матери, Казанской, Смоленской…, разным святым…
 В домашних молитвах использование отпустительныого тропаря не регламентировано строго, как на общественных богослужениях в храме. По благочестивому обычаю, этот тропарь, как наиболее часто употребляемое и запоминающееся молитвословие праздника, читается по дороге в храм, мимо храма, и из храма, а также добавляется к ежедневному утреннему и вечернему правилу, к молитвам перед Святым Причащением, в двунадесятые праздники и дни их попраздненств — перед приёмом пищи и перед учебными занятиями.

Многие тропари (например, апостолам) отличаются только по имени, вставляемому в единый для всех апостолов текст:

У некоторых малых и новопрославленных святых нет своего отдельного отпустительного тропаря, поэтому в их службах используется «о́бщий тропарь», сообразно их лику святости. Эти же общие тропари используются в случае, когда отсутствует полный текст тропаря какого-либо святого, или какого-либо церковного праздника, что до появления массового книгопечатания было распространённым явлением:

В греческих церквах тропарь отпустительный именуется .

Некоторые из отпустительных тропарей используются как Тропарь дня седмицы. Этот тропарь поётся с кондаком на Литургии в будние дни:

Тропарь часа 
При совершении аллилуйных богослужений в будничные дни многодневных постов, на всех часах, вместо отпустительного тропаря, особым образом исполняется неизменяемый тропарь часа:
 Священник из алтаря через северную диаконскую дверь выходит на солею, → и на амвоне поёт этот тропарь, → а по его окончании делает земной поклон вместе со всеми прихожанами храма, → певчие хора повторяют пение тропаря во время совершения земных поклонов, → затем священник поёт первый стих, полагающийся к этому тропарю, → и второй поклон, → певчие повторяют тропарь, → священник второй стих, → третий поклон, → клирос третий раз поёт тропарь этого часа, → священник возглашает: «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу», → и уходит с амвона через южную диаконскую дверь в алтарь, → чтец отвечает священнику: «И ныне и присно и во веки веков. Аминь» и читает Богородичен этого часа и далее → оставшееся последование часа.

Тропари по непоро́чных 
Поются с припевами (из ):

Субботние тропари «Святы́х ли́к обре́те исто́чник жи́зни, и две́рь ра́йскую:..» по непорочных используются на погребении, а воскресные «А́нгельский собо́р удиви́ся,..» — на полиелее в Неделю. Несмотря на то, что, и субботние, и воскресные тропари по непорочных предписано петь 5-м гласом, музыкальные напевы их совершенно разные.

В распространённом, но не уставном, «Чине погребения Пресвятыя Богородицы», обычно совершаемом на третий день после Успения Пресвятой Богородицы, используются аналогичные тропари по непорочных с припевами:

Тропарь пророчества 
 Особое молитвословие на 6-м великопостном часе. Имеет свой глас, но обычно читается, причём дважды. После этого возглашается прокимен со стихом, читается паремия, а за ней ещё один прокимен со стихом.
 Песнопение, исполняемое после третьей и шестой паремий в навечерие Рождества Христова и Богоявления. Во время его пения отверзаются царские врата. Чтец читает почти весь тропарь пророчества, но окончание его допевает особым напевом. Это окончание многократно по очереди повторяют певчие на клиросе и духовенство в алтаре, пока чтец читает стихи к этому тропарю пророчества:

В Страстну́ю субботу похожим образом к многочисленным стихам поются припевы после 6-й паремии:

и после 15-й паремии:

Однако здесь нет типичного тропаря пророчества.

Тропари песен канона 
Тропари в каноне — созависимые песнопения. В каждой из девяти песен канона, следующие за ирмосом, и повторяющие его мелодико-ритмическую модель обычно 2-4 строфы называются тропарями канона. Поэтому тропари канона положено петь не на тропарный глас отпустительных тропарей, а на особый ирмосной, который иногда совпадает со стихирным. Каждый тропарь канона должен прикрепляться к строго определённому припеву-стиху из очередной Библейской песни. В современной приходской практике Русской православной церкви Библейские стихи заменяются упрощёнными припевами молебнов.

Тропарь мог служить моделью (образцом), называясь в этом случае ирмосом. По мелодической формуле тропаря строились икосы (в некоторых кондаках и в акафистах), то есть строфы, единообразные по числу и порядку ударных и безударных слогов во взаимно соответствующих стихах.

Тропари троичных песен 
В начале утрени аллилуйного богослужения, которое совершается в будничные дни многодневных постов, вместо рядового отпустительного тропаря исполняются тропари троичных песен по текущему гласу Октоиха. Начало этих тропарей произносит чтец, а окончание допевает клирос. При этом окончание первого тропаря меняется в зависимости от дня седмицы. Тропари троичных песен находятся в приложениях Октоиха, в приложениях Триоди постной, в Типиконе глава 58, в Ирмологии и в современных певческих пособиях.

См. также 
В западной литургии аналогичные тропарю (в первом значении) функции выполняет коллекта.

Примечания

Литература 
 Архиепископ Аверкий (Таушев). Литургика
 Вениамин (Краснопевков-Румовский). Новая Скрижаль часть 2. глава 4. § 9. стр. 72
 Василик В. В. О древнейших Богородичных песнопениях // Ежегодная богословская конференция православного Свято-Тихоновского богословского института. — М., 1997. — С. 181—183
 Киприан (Керн), архим. Литургика : Гимнография и эортология. — М. : Крутиц. Патриаршее Подворье, 2002. — (Серия «Богословская библиотека»; Кн. 5). — ISBN 5-94688-034-9

Ссылки 
 Тропарь: Сайт Вечерняя песнь
 К истории тропаря «Свете тихий»

Православное богослужение
Церковная музыка
Литургика
Византийская музыка
Православные песнопения
Православные молитвы